«Watercolour» () — первый сингл австралийской группы Pendulum с их третьего альбома Immersion. Музыкальное видео появилось на MySpace 31 марта 2010 года. Watercolour дебютировала на 4 месте в британских чартах, став самым успешным синглом группы на то время.
Сингл стал саундтреком к играм Need for Speed: Hot Pursuit 2010 и f1 2010.

Выступления в чартах 
Как предсказывалась прогнозами,, песня «Watercolour» дебютировала в UK Singles Chart 9 мая 2010 года на 4 месте, став самым успешным синглом группы Pendulum, обойдя сингл «Propane Nightmares», достигшего 9 июня 2008 года 9 места в том чарте. На следующей неделе сингл упал на 9 позиций до 13 места. 26 мая 2010 года композиция спустилась до 22 места в чарте.

Форматы и списки композиций 

CD single 
(выпущен 3 мая 2010 года)
 «Watercolour» — 5:04
 «Watercolour» (radio edit) — 3:28
 «Watercolour» (deadmau5 remix) — 6:06
 «Watercolour» (Emalkay remix) — 5:07

Digital single 
(выпущен 2 мая 2010 года)
 «Watercolour» — 5:04

iTunes digital bundle 
(выпущен 1 мая 2010 года)
 «Watercolour» — 5:04
 «Watercolour» (radio edit) — 3:28
 «Watercolour» (deadmau5 remix) — 6:06
 «Watercolour» (Emalkay remix) — 5:07
 «Watercolour» (video) — 3:29

12" vinyl single 
(выпущен 3 мая 2010 года)
 «Watercolour» — 5:04
 «Watercolour» (dj edit) — 4:35

12" remixes vinyl single (выпущен 3 мая 2010 года)
 «Watercolour»  (deadmau5 remix) — 6:06
 «Watercolour»  (Emalkay remix) — 5:07

 Чарты 

 Участники записи Pendulum: Роб Свайр — композитор, продюсер, вокал, синтезатор, микширование
 Гарет МакГриллен — ассистент
 Кевин Соука — ударныеДругие:'''
 Andy Greenwood — trumpet
 Craig Wild — trumpet
 Andy Wood — тромбон
 Adrian Revell — брасс
 Martin Williams — брасс
 Emalkay — remix
 deadmau5 — remix

Примечания 

Синглы 2010 года
Синглы Pendulum